Labonte ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Labonte (* 1983), englischer Fußballspieler
 Bobby Labonte (* 1964), US-amerikanischer Rennfahrer
 Christian Labonte (1899–1992), Weinbauexperte und hessischer Landtagsabgeordneter (CDU)
 Terry Labonte (* 1956), US-amerikanischer Rennfahrer

Siehe auch:
 Labonté